Скло — матеріал.
 Скло — частина назви ряду мінералів, для яких характерні деякі ознаки скла — скляний блиск, аморфна структура тощо.
 Вітрове скло
 Збільшувальне скло
 Водомірне скло
 «Скло» — американський трилер режисера М. Найта Ш'ямалана.

Див. також 
 Шкло (значення)
 Запасне скло
 Скляна промисловість